Le Marteau et l'Enclume (Hammer Into Anvil), dixième épisode de la série britannique Le Prisonnier diffusé en 1967 ;
 Le Marteau et l'enclume (Family Matters), onzième épisode de la saison 4 de Drop Dead Diva diffusé en 2012 ;
 Entre le marteau et l'enclume (Who's The Horse And Who's The Rider?), septième épisode de la saison 1 de Magic City diffusé en 2012 ;
 Le Marteau et l'enclume (Rock and Hard Place), troisième épisode de la saison 6 de Better Call Saul diffusé en 2022.

Voir aussi 
 Le Marteau ou l'Enclume (The Anvil or the Hammer), vingt-et-unième épisode de la saison 1 de Gotham diffusé en 2015.